Тарасово — деревня в южной части Усвятского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Усвятская волость».

Расположена в 6 км к югу от райцентра Усвяты.

Население 
Численность населения составляет 25 жителей (2000 год).

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Чеснорской волости.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района